Acanthocheilus är ett släkte av rundmaskar. Acanthocheilus ingår i familjen Ascarididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Acanthocheilus